Сцинки списові або аконтії (Acontias) — представник родини Сцинкові.

Опис 
Ці сцинки сягають загальної довжини 26—40 см, хоча загалом більшість представників цього роду менше за 25 см. Ці ящірки не мають кінцівок, нагадують спис або хробака. Очі у них ледве видимі серед багатьох дрібних щитків та вкриті однією нерухливою прозорою або напівпрозорою повікою. Вушний отвір повністю схований під шкірою, барабана перетинка відсутня. Колір у цих сцинків коричневий або зеленувато-сірий. На спині вони мають строями дрібні плями або краплинки.

Спосіб життя 
Полюбляють суху, майже без рослин, місцевість. Живуть на піщаному ґрунті, часто під землею, де прокладають ходи на кшталт дощових хробаків.

Харчують списові сцинки невеликими комахами, дощовими хробаками, багатоніжками, молюсками.

Це яйцеживородяща ящірка. Наприкінці літа з'являються 3—4 дитинча.

Розповсюдження 
Цей рід сцинків мешкає виключно у Південній Африці.

Види 
 Acontias aurantiacus
 Acontias bicolor
 Acontias breviceps
 Acontias cregoi
 Acontias gariepensis
 Acontias gracilicauda
 Acontias jappi
 Acontias kgalagadi
 Acontias lineatus
 Acontias litoralis
 Acontias meleagris
 Acontias namaquensis
 Acontias orientalis
 Acontias percivali
 Acontias plumbeus
 Acontias poecilus
 Acontias richardi
 Acontias rieppeli
 Acontias tristis

Джерела 
 Lamb, Trip; Sayantan Biswas & Aaron M Bauer (2010). "A phylogenetic reassessment of African fossorial skinks in the subfamily Acontinae (Squamata: Scincidae): evidence for parallelism and polyphyly". Zootaxa 2657: 33–46.
 Cuvier, 1817 : Le rêgne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'historire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée. Vol. 2. Les reptiles, les poissons, les mollusques et les annélides. Déterville, Paris.

Сцинкові